Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-76 (1916)
 UB-76
 UC-76

Вторая мировая война 
 U-76 (1940)

Прочее 
 U76 - линия метро в Дюссельдорфе